Hakkâri o Çölemerik, vila d'Anatòlia sud-oriental (Turquia)
 Hakkâri (regió històrica), regió muntanyosa històrica situada al sud del llac Van.
 Sandjak de Hakkâri
 Emirat de Hakkâri
 Districte de Hakkâri
 Província de Hakkâri, província de Turquia al sud-est del país, regió d'Anatòlia Oriental
 Kurds Hakkâri, tribu kurda